Die Communauté de communes du Haut-Poitou ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Vienne in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst aktuell 27 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Neuville-de-Poitou.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Mirebalais,
 Communauté de communes du Neuvillois und
 Communauté de communes du Vouglaisien
unter gleichzeitiger Bildung der Communes nouvelles Champigny en Rochereau und Saint Martin la Pallu.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Lavausseau, Benassay, La Chapelle-Montreuil und Montreuil-Bonnin in die Commune nouvelle Boivre-la-Vallée auf, die ehemalige Gemeinde Varennes und die Commune nouvelle Saint Martin la Pallu gingen in die gleichnamige Commune nouvelle Saint-Martin-la-Pallu auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 27.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

HautPoitou
Gegründet 2017